Bieg mężczyzn na 15 km techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 20 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Lars Berger z Norwegii, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem świata został Estończyk Andrus Veerpalu, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Estonii w tej konkurencji. Drugie miejsce zajął Czech Lukáš Bauer, a brązowy medal zdobył Matti Heikkinen z Finlandii.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009